I saccheggiatori (The Reivers) – romanzo di William Faulkner del 1962
 Boon il saccheggiatore (The Reivers) – film del 1969 diretto da Mark Rydell